Kiefernreizker steht für folgende Pilzarten:
 Edel-Reizker (L. deliciosus) 
 Spangrüner Kiefern-Reizker (L. semisanguifluus) 
 Weinroter Kiefern-Reizker (L. sanguifluus)